De Amateurliga Hamburg 1949/50 was het vijfde voetbalkampioenschap van de Amateurliga Hamburg, tot vorig seizoen de Verbandsliga. De competitie fungeerde als tweede divisie onder de Oberliga Nord. 

Post SV Hamburg en Altona 93 werden groepswinnaar. Beide groepswinnaars streden niet om de algemene titel, maar namen deel aan de eindronde om te promoveren, waarin enkel Altona 93 slaagde. Omdat de Amateurliga voor het volgende seizoen werd teruggebracht naar één reeks van zestien clubs degradeerden er dit jaar maar liefst twaalf clubs.

Eindstand

Groep Alster

Groep Elbe

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1949/50